Saugkraft steht für:
 maximale Druckdifferenz zum umgebenden Luftdruck, siehe Staubsauger#Technische Spezifikationen
 Eigenschaft von Leinwand gegenüber Flüssigkeiten, siehe Leinwand#Die Grundierung
 Eigenschaft von Papier gegenüber Flüssigkeiten, siehe Papiersorte
 Triebkraft für den Wassertransport in Pflanzen, siehe Wasserpotential